Каролін Гарсія і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі. 

Ракель Атаво і Олена Остапенко виграли титул, у фіналі перемігши пару Абігейл Спірс і Катарина Среботнік з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Porsche Tennis Grand Prixandnbsp;- Doubles
2017